БВП (номинален), разпределен на глава от населението определя нивото на икономическото развитие на държавата. Тази статия съдържа списък на страните в света според техния брутен вътрешен продукт на глава от населението по номинална стойност. Това е сумата от всички стоки и услуги, създадени в рамките на държавата за дадената година. Стойността на тази сума е конвертирана по пазарни цени в щатски долари и е разделена на средния брой на населението за същата година.

Списъците могат да се преподреждат чрез щракване върху двойната стрелка.

Списъци на страните по номинален БВП на глава от населението

Източници

Вижте също 
 Страни по БВП (по номинална стойност)
 Страни по БВП (ППС)
 Страни по БВП (ППС) на глава от населението

Списъци на страни